

Населені пункти 

 Константинополь — столиця Візантійської імперії. Зараз Стамбул, найбільше місто Туреччини і Європи.
 Константинополь — одна з історичних назв міста Старокостянтинів Хмельницької області.
 Костянтинопіль — село в Україні, Великоновосілківському районі Донецької області.